Yıldızeli (district), een Turks district in de provincie Sivas
 Yıldızeli (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Yıldızeli